En 
Village du district de Košice-okolie, voir Svinica
Montagne dans les Hautes Tatras, voir Svinica

En 
Village, voir Svinica